«Сын Годзиллы» (яп. 怪獣島の決戦 ゴジラの息子, англ. Son of Godzilla) — японский кайдзю-фильм, снятый Дзюном Фукудой, продолжение «Годзиллы против морского монстра». Это восьмой фильм о динозавре Годзилле и первый о пауке Кумонге, богомоле Камакурасе и Минилле. В Японии фильм вышел в прокат 16 декабря 1967 года. 

Релиз фильма на DVD состоялся в 2004 году.

В ролях

Показанные чудовища 

 Годзилла — гигантский динозавр, очнувшийся от анабиоза во время бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В первый раз напал на Японию в 1955 году. Главная суперспособность Годзиллы — он может извергать из пасти тепловой луч. В этом фильме Годзилла является заботящимся отцом, а не свирепым чудовищем. Размеры: рост 50 м; вес 20 000 т.
 Минилла — сын Годзиллы. Вылупился из яйца, долгое время пролежавшего в центре острова. В отличие от своего отца (Годзиллы) Минилла питается фруктами, а не мясом. Совершенно неагрессивен и не боится людей. Размеры: рост 13 — 18 м; вес 1 800 — 3 000 т.
 Кумонга — огромный ужасный паук, главный отрицательный персонаж фильма. При нападении выстреливает во врагов паутиной или ядовитым жалом из челюстей. Едва не лишил Годзиллу одного глаза своим жалом. Охотился за Миниллой и за людьми. Размеры: высота 45 м; вес 8 000 т.
 Камакурасы — исполинские богомоловые, увеличившиеся в размерах после проведения на острове научного эксперимента. Три богомола напали на Миниллу как только он вылупился из яйца, но вовремя появился Годзилла и расправился с двумя. Третий Камакурас был побеждён Кумонгой. Размеры: длина 50 м; вес 2 800 т (до мутации достигали 2 м в длину).

Идея сюжета 
Идея фильма была навеяна «Сыном Конга», снятым 34 годами ранее. Также сильное влияние оказал американский фильм «Тарантул» — сюжет «Сына Годзиллы» имеет схожие моменты — та же работа учёных, направленная на улучшение продовольственной ситуации приводит к появлению гигантского паука, являющегося главным антагонистом фильма. Гигантский богомол Камакурас является явной отсылкой к фильму «Смертельный богомол».

Критика 
Реакция критиков на фильм была однозначно положительной: на «Rotten Tomatoes» его оценили на 71%. Положительные отзывы получил и сам сюжет, и некоторые забавные моменты с монстрами.

Факты 

 В американской версии фильма Камакурас назван «Гимантисом» (Gimantis), а Кумонга — «Спигой» (Spiega).
 В Японии в кинотеатрах фильм посмотрели 2 480 000 зрителей.
 Актёр Харуо Накадзима, изображавший в некоторых сценах Годзиллу, снялся в том же году в фильме «Побег Кинг-Конга», где ему была отведена роль Кинг-Конга.

См. также 
 Сын Конга (фильм, 1933)
 Годзилла
 Тарантул (фильм)
 Родительский инстинкт
 Хищничество

Примечания

Ссылки 
 «Сын Годзиллы» на сайте студии Toho
 «Сын Годзиллы» на Japanese Movie Database

Фильмы Японии 1967 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы Дзюна Фукуды
Фильмы о Годзилле
Фильмы о насекомых